Штетина (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штетина, Лукаш (род. 1991) — словацкий футболист, защитник чешского клуба «Спарта».
 Штетина, Яромир (род. 1943) — чешский журналист, писатель и политический деятель.